Саров — місто обласного підпорядкування в Росії , Нижньогородська область . 
 9168 Саров (9168 Sarov) — астероїд головного поясу .